Willem van Wachtendonk également connu sous le nom Willem van Gulik, né en 1394 et mort en 1439, était le fils bâtard de Renaud IV de Gueldre par sa relation avec Maria van Brakel.

Par décret de l'empereur Sigismond, Willem est reconnu le . Grâce à son mariage le  avec Johanna van Wachtendonk, fille d'Arnold III seigneur de Wachtendonk et Wilhelmina van Buren, Willem devient seigneur de Wachtendonk. De cette union naîtra une fille nommée Arendje. Mais en 1415, Johanna van Wachtendonk meurt à l'âge de 25 ans.

Willem van Wachtendonk épouse en 1420 Hermanna Bronkhorst-Batenburg (1400-1440) qui est la fille de Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg Anholt et Marguerite Ghemen. De cette union naquirent :

 Hermanna van Wachtendonk qui épousa William Scheiffart van Merode.
 Margaret van Wachtendonk qui épousa Seyne van Broekhuizen de Barlham, fils de Bernd et Griete d'Ansem.
 Gijsbert van Gulik (1420-1484) marié vers 1448 avec Maria Sombreffe Kerpen, fille de Guillaume II seigneur de Sombreffe et de Reckheim et Gertrude de Saffenberg.
 Willem van Wachtendonk, (1450-1482), fils de Gijsbert, chevalier et capitaine qui a combattu lors de la bataille de Bilzen où il trouve la mort à la tête de 300 cavaliers.
 Kristina van Wachtendonk (1482- 1561), fille du précédent, qui se maria avec Jean Baptiste de Taxis, avec qui elle eut 11 enfants.

Arbre généalogique

Notes et références 

 
 
 

Naissance en 1394
Décès en 1439
Bâtard du XIVe siècle
Bâtard du XVe siècle